Copromyza är ett släkte av tvåvingar. Copromyza ingår i familjen hoppflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hoppflugor
Copromyza